Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Richey Reneberg e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Brian MacPhie e David Witt 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Jared Palmer /  Todd Woodbridge ()
 Ken Flach /  Doug Flach ()

 Brian Devening /  Bryan Shelton ()
 Richey Reneberg /  Christo van Rensburg ()

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1994
ATP Tour 1994